Frankie Laine
 Denny Laine
 Pascal Lainé

Veja também 
 Lane
 Lain
 Layne

Desambiguação